

Ольшани — село в Камінь-Каширському районі Волинської області.

Населені пункти та їхні частини
 Ольшани — село в гміні Стшеґом Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшани — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшани — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Вільшани (Ольшани) — село в гміні Красічин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшани — частина села Потворув у гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Кошіцке Ольшани — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.

Ольшани — село в окрузі Вишков Південноморавського краю.
 Ольшани — село в окрузі Їглава краю Височина.
 Ольшани — село в окрузі Клатова Плзенського краю.
 Ольшани — село в окрузі Шумперк Оломоуцького краю.
 Ольшани у Простейова — село в окрузі Простейов Оломоуцького краю.

Примітки